Exec steht für:
 exec(), eine Gruppe von Systemcalls des Unix-Prozeßmanagements, siehe exec (Unix)
 -exec, ein Befehl der Unix-Software find, siehe find #exec
 RotorWay Exec, Hubschraubermodell